(1934-2016), mathématicien américain.
 Patrick Rotman, auteur et scénariste-réalisateur français.
 Walter Rotman, physicien américain.
 Lentille de Rotman, dispositif passif hyperfréquence.

Voir aussi 
 Rothman
 Paul Roitman, rabbin
 Betty Rojtman, femme de lettres